Miejscowości w USA:
 Northwest – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
Gminy w USA:
 Northwest (ang. Northwest Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Northwest (ang. Northwest Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
 Northwest (ang. Northwest Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Northwest (ang. Northwest Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
 Northwest (ang. Northwest Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Northwest (ang. Northwest Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Northwest (ang. Northwest Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
Inne:
 North West England – jeden z dziewięciu regionów Anglii